Grąd – rodzaj lasu liściastego lub mieszanego z przewagą grabu i dębu

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe

 Grąd – część wsi Brzeziny w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów
 Grąd – część wsi Biała w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski
 Grąd – część wsi Trojanów w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów
 Grąd – część wsi Brzozowa w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Kadzidło
 Grąd – część wsi Żupawa w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Grąd – osada w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów
 Grąd – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Brojce

Zobacz też